zając bielak (Lepus timidus) – gatunek ssaka z rodziny zającowatych
 bielak – nazwa rodzaju umaszczenia wyżła niemieckiego krótkowłosego – jednej z ras psów
 Bielak – polski herb szlachecki, którym pieczętowała się tatarska rodzina Bielaków osiadła na Litwie

Osoby 
 Adam Bielak – autor słów Tak się robi historię – utworu muzycznego wykonywanego przez Kazika Staszewskiego
 Antoni Bielak (1872–) – nauczyciel, działacz społeczny
 Antoni Bielak (1941–2014) – polityk
 Antoni Bielak, duchowny
 Edmund Bielak – mat zatopionego w 1940 roku okrętu ORP "Grom"
 Franciszek Piotr Bielak – polski historyk literatury
 Jan Bielak – nauczyciel, poseł PSL Piast
 Józef Bielak – generał major wojsk polskich
 Lesław Bielak – polski matematyk
 Longin Bielak – prezes Automobilklubu Polskiego w 2004 roku
 Maciej Bielak – zawodnik w sezonach 2001–2004 Miejskiego Klubu Sportowego "Start" Lublin
 Małgorzata Bielak – brązowa medalistka Mistrzostw Polski w judo w 2008 roku
 Mariusz Bielak – jeden ze scenarzystów Na Wspólnej, polskiego serialu, emitowanego w telewizji TVN
 Piotr Bielak – polski piłkarz
 Stefan Bielak – działacz PPSu
 Wiesław Bielak – artysta rzeźbiarz, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 Zbigniew Bielak – artysta malarz, poeta i architekt
 Bielak – pseudonim Jana Ignacego Dąbrowskiego prawnika polskiego, obrońcy w licznych procesach politycznych PPS

Postaci fikcyjne
 Marysia Bielak – postać z filmu Bellissima, odgrywana przez Marię Góralczyk
 Kapitan Bielak – postać z filmu Antyki, odgrywana przez Bohdana Minkiewicza